Мэ́нский — имеющий отношение к Острову Мэн или штату Мэн (США):
 Мэнский язык
 Мэнский вариант английского языка
 Захаров-Мэнский, Николай Николаевич

См. также 
 Мэнский лохтан
 Мэнский морской музей
 Мэнский фунт стерлингов